Poyais peut désigner :
 le gentilé de Poix-de-Picardie, en France.

Poyaïs peut désigner :
 Le Caciquat du Poyaïs, un État fictif d'Amérique centrale ou des Caraïbes, imaginé en 1821 par l'aventurier imposteur et escroc Gregor MacGregor.

Homonymie